Eleonore von England ist der Name folgender Personen:

 Eleonore von England (1162–1214), Tochter von Heinrich II. von England und Eleonore von Aquitanien, siehe Eleonore Plantagenet
 Eleonore von England (1269–1298), Tochter von Eduard I. und Eleonore von Kastilien
 Eleonore von England (Geldern) (1318–1355), Tochter von Eduard II. und Isabella von Frankreich

Siehe auch:
 Eleanor von England (1215–1275), englische Prinzessin aus dem Haus Plantagenet